Schlosshöhe (Schloßhöhe) steht für
Turmhügel Schlosshöhe, Bayern
 Schloßhöhe, deutscher Name von Góra, Polen
Siehe auch:
 Schlossberg